Wieża 10 m indywidualnie mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas letnich igrzysk olimpijskich w 2004. Eliminacje odbyły się 27 sierpnia, a półfinał oraz finał zostały rozegrane 28 sierpnia.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 33 zawodników z 19 państw. Osiemnastu najlepszych awansowało do półfinału, natomiast dwunastu półfinalistów z najlepszymi wynikami awansowało do finałowej rywalizacji.

Zawody w tej konkurencji wygrał reprezentant Chin Hu Jia. Drugą pozycję zajął zawodnik z Australii Mathew Helm, trzecią zaś reprezentujący Chiny Tian Liang.

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004